Nupe bezeichnet:

* ein historisches Reich in Nigeria, siehe Nupe (Staat)
 ein Volk in Nigeria, siehe Nupe (Volk)
 ihre Sprache, siehe Nupe (Sprache)
 einen Fluss in Peru, siehe Río Nupe